Dianalund, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Vestsjælland, il comune aveva una popolazione di 7.406 abitanti (2005) e una superficie di 67 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Sorø e di Stenlille per dare luogo al riformato comune di Sorø compreso nella regione della Selandia.

Collegamenti esterni 
 

Comuni della Danimarca soppressi